

Devise 
Le won est le nom de diverses monnaies utilisées en Corée à travers l'histoire :
 le won coréen, en vigueur dans l'Empire coréen de 1902 à 1910 ;
 deux monnaies appelées , en Corée du Sud :
 le premier won sud-coréen, en vigueur de 1945 à 1953,
 le second won sud-coréen (KRW ; localement ￦ ou W), en vigueur depuis 1962 ;
 trois monnaies appelées , en Corée du Nord :
 le premier won nord-coréen, en vigueur de 1947 à 1959,
 le deuxième won nord-coréen, en vigueur de 1959 à 2009,
 le troisième won nord-coréen (KPW ; localement ￦n ou Wn), en vigueur depuis 2009.

Toponyme 
 Won, un village du Bénin.